Gâlcești se poate referi la:
 Gâlcești, Argeș
 Gâlcești, Gorj